Radisson kan syfta på:

Radisson Hotels & Resorts – en amerikansk hotellkedja ägd av Carlson Companies
Radisson Blu – en hotellkedja verksam utanför USA ägd av det belgiska företaget Rezidor, tidigare ägd av SAS

Geografi

Kanada 

 Radisson (ort i Kanada, Québec), Nord-du-Québec, 
 Radisson, Saskatchewan, ort,

USA 

 Radisson (ort i USA), Wisconsin, Sawyer County,

Se även
Scandinavian Airlines

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar